Freeport může být:

 Freeport (Bahamy) – město na Bahamách
 Freeport (Florida) – město ve státě Florida ve Spojených státech amerických
 Freeport (Illinois) – město ve státě Illinois ve Spojených státech amerických
 Freeport (Kansas) – město ve státě Kansas ve Spojených státech amerických
 Freeport (Maine) – město ve státě Maine ve Spojených státech amerických
 Freeport (Michigan) – vesnice ve státě Michigan ve Spojených státech amerických
 Freeport (Minnesota) – město ve státě Minnesota ve Spojených státech amerických
 Freeport (New York) – město ve státě New York ve Spojených státech amerických
 Freeport (Ohio) – vesnice ve státě Ohio ve Spojených státech amerických
 Freeport (Pensylvánie) – obec ve státě Pensylvánie ve Spojených státech amerických
 Freeport (Texas) – město ve státě Texas ve Spojených státech amerických